miejscowości w Bułgarii:
 Dołno Nowo seło – wieś w obwodzie sofijskim
 Dołno Nowo seło – wieś w obwodzie Stara Zagora